У́лица Германа — название улиц в России.

Улицы, названные в память командира партизанской бригады А. В. Германа 
 Улица Германа — улица в Валдае Новгородской области.
 Улица Германа — улица в Великом Новгороде.
 Улица Германа — улица в Новоржеве.
 Улица Германа — улица в Порхове.
 Улица Германа — улица в Пскове.
 Улица Партизана Германа — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Мост Партизана Германа